Ashtabula Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Ashtabula Township (North Dakota)
 Ashtabula Township (Ohio)